ac
A Tikuna Filaia é comunidade que fica no tríplice da fronteira do Brasil, Peru e Colômbia. A população dela está estimada em 1.300 habitantes e é a comunidade indígena mais influente nacionalmente.Localizada na margem esquerda do rio Solimões, pertencente ao Município de Benjamim Constant, e conhecida por sua Terra Indígena Santo Antonio,a comunidade esta situada no centro das outras 04 (quatro)comunidade indígenas.   

Povos indígenas
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)